Дегтярёвка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дегтярёвка — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Дегтярёвка — село в Суражском районе Брянской области.
 Дегтярёвка — деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Дегтярёвка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Дегтярёвка — деревня в Шегарском районе Томской области.

Украина 
 Дегтярёвка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Дегтярёвка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Железнодорожный пункт 
 Дегтярёвка — грузовая железнодорожная станция в Минском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 
 
 Дегтярёвский